Колибаши има више значења:

 Колибаши (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Колибаши (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Колибаши (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Колибаши (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Колибаши (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Колибаши (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Колибаши (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Колибаши (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији